Назив Прапроче може се односити на:
 Словенија
 Прапроче (Копар), насеље у општини Копар
 Шрапроче (Доброва-Полхов Градец), насеље у општони Доброва-Полхов Градец
 Прапроче (Рибница), насеље у општони Рибница
 Прапроче (Семич), насеље у општина Семич
 Прапроче при Гросупљем, насеље у општина Гросупље
 Прапроче при Темемици, насеље у општина Иванчна Горица
 Прапроче в Тухињу, насеље у оптини Камник